Sawrań, ukr. Саврань
 Sawrań lub Sawranka – rzeka na Ukrainie
 Sawrań – osiedle typu miejskiego na Ukrainie